Ringebu (gemeente), een gemeente in Noorwegen
Ringebu (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente